Wegeler ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gerhard Wegeler (1765–1848), deutscher Mediziner
 Julius Stephan Wegeler (1807–1883), deutscher Mediziner und Heimatkundler, Sohn von Franz Gerhard Wegeler
 Karl Wegeler (1885–1945), preußischer Landrat in Mayen sowie Polizeipräsident in Kassel und Litzmannstadt
 Julius Wegeler (1836–1913), Kaufmann und Ehrenbürger von Koblenz, Sohn von Julius Stephan Wegeler
 Stefanie Wegeler (* 1974), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Weingut Geheimrat J. Wegeler